Wilhelm Beetz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Beetz (1822–1886), deutscher Physiker
 Wilhelm Beetz (Bauunternehmer) (1844–1921), deutsch-österreichischer Bauunternehmer
 Wilhelm Beetz (Historiker) (1882–1966), österreichischer Kunsthistoriker und Autor